Rammler steht für:
 Rammler, das männliche Tier der Familie der Hasen und Kaninchen

Rammler ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Rammler (1901–1986), deutscher Verfahrenstechniker
 Stephan Rammler (* 1968), deutscher Mobilitäts- und Zukunftsforscher

Siehe auch:
 Ramler